Konitz steht für:
 in Polen
 eine Stadt in der Woiwodschaft Pommern, siehe Chojnice
 Kreis Konitz, historischer preußischer Landkreis
 in Tschechien
 eine Stadt im Okres Prostějov siehe Konice
 Deutsch Konitz, Ortsteil von Znojmo, siehe Konice (Znojmo)

Konitz ist der Familienname folgender Personen:
 Bartosz Konitz (* 1984), niederländisch-polnischer Handballspieler
 Franziska Konitz (* 1986), deutsche Judoka
 Lee Konitz (1927–2020), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Otfried Konitz (1935–1977), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Kunitz
 Könitz (Begriffsklärung)
 Conitz